Ауто-стопер може да се односи на:

Ауто-стопер, особа која ауто-стопира
Аутостопер (филм из 1969)
Аутостопер (филм из 1986)